Ма́врово и Ро́стуша (, ) — община в Северной Македонии. Расположена на западе страны. Население составляет 8618 человек (2002 год).

Административный центр — село Ростуша.

Площадь территории общины 663,19 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на севере — с общиной Гостивар;
 на востоке — с общиной Заяс;
 на юго-востоке — с общиной Другово;
 на юго-западе — с общиной Дебар.
Граничит с префектурами Албании: с префектурой Дибра — на западе и с префектурой Кукес — на северо-западе.

В состав общины входят 42 села: Аджиевци, Беличица, Бибай, Битуше, Богдево, Болетин, Велебрдо, Волковия, Видуше, Врбен, Врбьяни, Галичник, Грекай, Дуф, Жировница, Жужнье, Янче, Кичиница, Кракорница, Леуново, Лазарополе, Маврови-Анови, Маврово, Нивиште, Никифорово, Нистрово, Ничпур, Ново-Село, Оркюше, Присойница, Росоки, Ростуша, Рибница, Селце, Сенце, Скудринье, Сретково, Сушица, Тануше, Требиште, Тресонче и Церово.

Этническая структура населения в общине по переписи 2002 года:
 македонцы — 4349 чел.;
 турки — 2680 чел.;
 албанцы — 1483 чел.;
 боснийцы — 31 чел.;
 цыгане — 10 чел.;
 сербы — 6 чел.;
 остальные — 59 чел.

По территории общины протекает река Радика.

Известные уроженцы 
 Йосиф Багери — албанский писатель, поэт и националист начала XX века

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии